Bereta bezeichnet:

 Georges Bereta (* 1946), ehemaliger französischer Fußballspieler.
 Barats and Bereta, ein US-amerikanisches Komikerduo, das aus Luke Barats und Joe Bereta besteht und 2003 gegründet wurde.

Siehe auch:
 Beretta
 Chevrolet Beretta
 Olivier Beretta
 Baretta
 Birett